Ел Монастерио има више значења:

 Ел Монастерио (Кваутемок), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Монастерио (Сенгио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику